Евчук — фамилия.

Известные носители:
 Евчук, Варвара (род. 1985) — российский театральный художник-постановщик, художник по костюмам, реставратор.
 Евчук, Юрий — украинский и российский оперный певец.